Seebachtal ist ein geographischer Name:

Ort:
 Seebachtal (Gemeinde Hohenberg), Ortsteil von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Täler:
 Seebachtal (Kärnten), Tal in den Hohen Tauern bei Mallnitz, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Seebachtal (Friaul-Julisch Venetien), Tal der Gailitz vor Tarvis, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Seebachtal, Tal im Kanton Thurgau, durchflossen vom Seebach (Thur)
 Seebachtal, Tal in Mittelfranken, durchflossen vom Seebach (Regnitz)
 Seebachtal, Obertal der dort bis nahe dem Titisee bei Hinterzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg noch Seebach genannten Wutach

Naturschutzgebiete:
 Unteres Seebachtal, Naturschutzgebiet an der dort Seebach genannten Wutach nahe dem Titisee
 Naturschutzgebiet Seebachtal, Naturschutzgebiet im Westerwald

Siehe auch:
 Seebach